

Ґералциці — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства
 Ґералциці — село в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства